Leeman ist der Familienname folgender Personen:

 Anton D. Leeman (1921–2010), niederländischer Altphilologe
 Cliff Leeman (1913–1986), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Gary Leeman (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler
 Gerald Leeman (1922–2008), US-amerikanischer Ringer
 Paul Leeman (* 1978), nordirischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Leemann
 Leemans
 Lehman
 Lehmann (Begriffsklärung)
 Leman